Голеневская — название населённых пунктов.

Россия 
 Голеневская — деревня в Верхнетоемском районе Архангельской области.
 Голеневская — деревня в Вилегодском районе Архангельской области.